Frankenberg névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Frankenberg, település Németországban, Hessenben
Frankenberg, település Németországban, Szászországban

Személyek
Richard von Frankenberg nemet autóversenyző